Чемпионат мира по борьбе 1978 года прошёл 20-27 августа в Мехико (Мексика).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба (мужчины)

Ссылки 
 FILA Database

1978
1978 год в Мексике
Международные спортивные соревнования в Мехико
Международные соревнования по борьбе в Мексике